Kaniuki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kaniuki, un village de la voïvodie de Lublin
 Kaniuki, un village de la voïvodie de Podlachie